Вильямартин-де-Дон-Санчо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 56,41 км². Население — 152 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона